Jaroslav Kvapil kan syfta på bland andra:

* Jaroslav Kvapil (1868–1950), tjeckisk författare
 Jaroslav Kvapil  (1892–1958), tjeckisk tonsättare